«Солдат» () — американо-британский фантастический боевик 1998 года режиссёра Пола У. С. Андерсона. Главную роль солдата от рождения Тодда исполнил актёр Курт Рассел. Сценарий «Солдата» написал Дэвид Вебб Пиплз, который также был соавтором «Бегущего по лезвию» — действия обоих фильмов происходят в одном и том же мире. Также фильм «Солдат» ссылается на другие элементы из разных рассказов Филипа Дика, написавшего роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах?», на котором в своё время был основан фильм «Бегущий по лезвию».

Сюжет 
Ближайшее будущее. Сержант Тодд был отобран в солдаты ещё младенцем. С раннего детства в нём воспитывали безжалостного военного, и на этом поприще он стал лучшим. Единственные чувства, которые ему довелось испытать за 40 лет жизни, были страх и дисциплина. Но настал день, когда пришло новое поколение солдат — результат генной инженерии. В спарринге Тодда и двух бойцов из его отряда против Кейна-607, одного из новых солдат-, победил последний. Тела проигравших солдат просто выбросили на планету-свалку для индустриального мусора под названием Аркадия.

Но закалённый долгими сражениями Тодд не погибает. Выясняется, что на Аркадии живут люди, когда-то совершившие здесь аварийную посадку, и ставшие случайными пленниками планеты. Поселенцы выхаживают сержанта, и принимают его к себе. Тодд, общаясь с гражданскими, впервые в жизни познает такие чувства, как любовь и сострадание. Однако он был воспитан солдатом, и это не может уйти бесследно. Напуганные жестокостью сержанта, люди Аркадии вынужденно прогоняют его из своего лагеря.

Вскоре жители Аркадии осознают, что были не правы по отношению к Тодду. Тем более, что в это самое время на планету высаживается отряд Кейна-607. Аркадия была выбрана для солдатских учений, ее жители никого не интересуют, и штурмовые группы получили указания расценивать всё живое как врагов. Тодд вступает в бой с новыми солдатами-репликантами, чтобы защитить мирных жителей. Несмотря на просьбы своих товарищей по планете, он сражается в одиночку: для него солдат должен сражаться с солдатом. В неравном бою он побеждает всех врагов — ведь впервые он знает, за что сражается. Самый трудный бой он выдерживает с Кейном-607 — тот, помня прошлые учения, тоже ненавидит Тодда. Сержант Тодд, несмотря на полученные раны, все-таки побеждает Кейна, используя свой опыт и хитрость. Захватив межпланетный шаттл, солдат Тодд с оставшимися в живых мирными жителями покидает заминированную Аркадию, оставив на поверхности инициаторов учения. Планета взрывается, и Тодд, выйдя на орбиту, спасает своих друзей.

Исполнители ролей

Реакция публики

Примечания 

Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики Великобритании
Фантастические фильмы 1998 года
Фантастические фильмы о космосе
Фильмы США 1998 года
Фильмы Пола У. С. Андерсона